Бураково () е село, разположено в Спаски район, Татарстан. Населението му през 2002 година е 93 души.

Население 
 1859 – 795
 1897 – 1135
 1908 – 1161
 1920 – 1180
 1926 – 958
 1938 – 534
 1949 – 435
 1958 – 398
 1970 – 266
 1979 – 178
 1989 – 116
 2002 – 93

Климат

Източници 

Села в Татарстан